Фи́рсовка — топоним в России:

 Фирсовка — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Фирсовка — река на острове Сахалин, впадает в залив Терпения.

См. также 
 Фирсово